Свята́я Параске́ва () — несколько (14) христианских святых:
 Параскева Римская (I век) — мученица I века, сестра святой мученицы Фотинии Самарянки, пострадавшая со всей семьёй во время правления Нерона, память 20 марта.
 Параскева (Пракседа) Римская (I—II века) — мученица I—II веков, сестра святой мученицы Пуденцианы, память 21 июля.
 Параскева Римская (II век) — преподобномученица II века, пострадавшая при императоре Антонине — память 26 июля / 8 августа.
 Параскева Иконийская — великомученица III века, пострадавшая при Диоклетиане — память 28 октября / 10 ноября.
 Параскева Сербская — преподобная XI века — память 14/27 октября; в Сербии — 30 августа.
 Параскева Топловская — преподобная — память 20 ноября / 3 декабря;
 Параскева Пиринемская — праведная отроковица — сестра праведного отрока Артемия Веркольского — XVI века — память 23 июня / 6 июля.
 Параскева Старобельская — блаженная инокиня; обретение мощей — 30 октября 2008 года; 19 июня 2014 — местное прославление — Северодонецкая епархия УПЦ.
 Параскева Дивеевская — блаженная, схимонахиня, отшельница (1795—1915) — память 5 октября, 14 июня; 14 июня — Собор Дивеевских святых.
 Параскева Кочнева (1890—1939) — новомученица; память 26 марта / 8 апреля и Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской (канонизация 16 июля 2005 года).
 Параскева (Матиешина) — преподобноисповедница, инокиня; память 22 ноября и Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской (канонизация — 27 декабря 2000 года).
 Параскева Фёдорова — исповедница, мирянка; память 28 ноября и Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской (канонизация 26 декабря 2006 года).
 Параскева Макарова — преподобномученица (1878—1938), послушница, пострадавшая 7 марта 1938 года на Бутовском полигоне; память 22 февраля и Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.
 Параскева Ржевская — преподобная — XV век; память 13 октября и Собор Тверских святых — в первую неделю после 29 июня / 12 июля.
 Параскева Полоцкая — княжна, святая с 1273 года.
 Параскева Псковская — дочь полоцкого князя Рогволода Борисовича. Общецерковное почитание с 1734 года.

См. также 
 «Святая Параскева» — линейный корабль Черноморского флота Российской империи.
 Прасковья — русский вариант греческого имени Параскева
 Параскева Пятница — мифологизированный образ в народной православной традиции славян.

Примечания